Leroy kan som auktorsförkortning betyda:

 André Leroy
 Jean-François Leroy

Robotskapade auktorsförkortningar